Grupo Z es el nombre de:

Grupo Z, empresa gasera mexicana.
Grupo Zeta, empresa de comunicaciones española.